Амари́лья (, «жёлтая») — испанская фамилия и топоним.

 Амарилья, Карлос (род. 1970) — парагвайский футбольный судья.
 Амарилья, Луис (род. 1995) — парагвайский футболист.
 Амарилья, Рауль Висенте (род. 1961) — парагвайский футболист, нападающий.
 Тьерра-Амарилья — город в Чили, административный центр одноименной коммуны.